Il singolare del Dutch Open 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Younes El Aynaoui era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Magnus Gustafsson ha battuto in finale 6–7(4), 6–3, 7–6(5), 6–1  Raemon Sluiter.

Teste di serie 

  Nicolás Lapentti (primo turno)
  Mariano Zabaleta (primo turno)
  Arnaud Di Pasquale (secondo turno)
  Magnus Gustafsson (campione)

 Richard Fromberg (secondo turno)
 Nicolás Massú (quarti)
 André Sá (primo turno)
 Adrian Voinea (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Dutch Open 2000
ATP Tour 2000